Michel Gérard puede referirse a:
 Michel Gérard (pére Gérard), revolucionario francés (1713-1815)
 Le conventionnel Michel Gérard et sa famille, cuadro de Jacques-Louis David
 Michel Gérard (cineasta), francés, nacido en 1933 -:fr:Michel Gérard-
 Michel Gérard Joseph Colucci (1944-1986), payaso francés, conocido como Coluche
 Michel Guérard (cocinero), francés, de la nouvelle cuisine (estilo cuisine minceur) y autor de la salsa vierge -:fr:Michel Guérard, :en:Cuisine minceur-
 Michel Gerard (Gilmore Girls), personaje de ficción

Notas